Döbern ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Döbern, eine Stadt im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Döbern (Elsnig), ein Ort im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Döbern (Muldestausee), ein 1982 durch den Braunkohletagebau Goitzsche devastierter Wohnplatz in der Gemeinde Muldestausee (Gemeinde) im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

in Polen
 Dobrzeń Mały (ehemals Klein Döbern im Landkreis Oppeln, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Dobrzeń Wielki (ehemals Groß Döbern im Landkreis Oppeln, Oberschlesien), eine Gemeinde in der Woiwodschaft Oppeln
 Dobrzyń (Gubin) (ehemals Döbern im Landkreis Guben, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gubin (Landgemeinde)
 Dobry (Godkowo) (ehemals Döbern im Landkreis Preußisch Holland, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Godkowo

siehe auch
 Altdöbern
 Neudöbern
 Döbbern